Horst Siegl (né en 1969), footballeur tchèque ;
 Siegrun Siegl (née en 1954), athlète allemande ;